Mit Kyllbahn können zwei verschiedene Eisenbahnstrecken bezeichnet werden:
 die im größten Teil des Kylltals verlaufende Eifelstrecke
 die am oberen Ende des Kylltals beginnende, stillgelegte Vennquerbahn